Villa María puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas

Argentina
 Villa María, ciudad capital del departamento General San Martín, de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Villa de María o Villa de María del Río Seco, ciudad del departamento Río Seco, provincia de Córdoba, Argentina.
 Villa María, localidad en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Villa María, barrio de la ciudad de Neuquén.

Brasil
 Villa María del Paraguay, nombre original de la ciudad de Cáceres, Brasil.

Colombia
 Villamaría, municipio de Colombia.

Italia
 Villa Maria, lugar de interés en Olgiate Molgora, Italia.

Uruguay
 Villa María, localidad del departamento de Río Negro, Uruguay.
 Villa María, localidad del departamento de San José, Uruguay.
 Villa María, localidad del departamento de Paysandú, Uruguay.

Instituciones 
 Villa Maria Academy, colegio en Santiago, Chile.

Arquitectura y edificios 
 Villa Maria, edificio en Livorno, Italia.
 Villa Maria, edificio en Nápoles, Italia.

Transporte 
 Estación Villa María, estación del ferrocarril Mitre ubicada en Villa María, Córdoba, Argentina.
 Estación Villa-Maria, estación del Metro de Montreal, Canadá.
 Villa María, estación del metro de Lima, Perú.